De Nederlandse kampioenschappen snooker 2006 vonden plaats van 14 april tot en met 17 april in Warmond.

De kampioenschappen bestonden uit een competitie voor mannen (individueel en koppels) en vrouwen (individueel). De wedstrijden vonden plaats in de accommodatie van Snookerclub Jumbo.

Mannen

Individueel

Koppels

Vrouwen

Individueel

Nederlandse kampioenschappen snooker
Snooker in 2006
Sport in Teylingen
Sportevenement in Zuid-Holland